La Maison hantée peut désigner :
	
 La Maison hantée (La casa hechizada), un film réalisé par Segundo de Chomón en 1906.
 La Maison hantée, un recueil de nouvelles de Virginia Woolf publié en 1944.
 La Maison hantée, roman de Shirley Jackson publié en 1959.
 La Maison hantée (Where the Wild Things Are), un épisode de la série télévisée Buffy contre les vampires.
 La Maison hantée, un épisode de la série télévisée Inspecteur Barnaby.
  (The Haunted), un téléfilm américain réalisé par Robert Mandel en 1991.